

Cinema 
 Trapped – cortometraggio western muto del 1910 
 Trapped – cortometraggio muto del 1914 prodotto dalla Kalem Company
 Trapped – cortometraggio muto del 1915 prodotto dall Essanay Film Manufacturing Company

 Trapped – film del 1922 diretto da Irving Cummings
 Trapped – film di animazione del 1923 diretto da Dave Fleischer
 Trapped – cortometraggio western muto  del 1926 diretto da William A. Crinley
 Trapped – film del 1931 diretto da Kurt Neumann
 Trapped – film del 1931 diretto da Bruce M. Mitchell
 Trapped – film del 1937 diretto da Leon Barsha
 Trapped – film del 1949 diretto da Richard Fleischer
 Trapped – film del 1966 diretto da Eddie Garcia
 La pattuglia dei doberman al servizio della legge (Trapped) – film del 1973 diretto da Frank De Felitta
 Trapped – film del 1982 diretto da William Fruet
 Trappola da incubo (Trapped) – film del 1989 diretto da Fred Walton
 Trapped – film del 1999 diretto da Robert Mann
 24 ore (Trapped) – film del 2002 diretto da Luis Mandoki
 Trapped – film del 2009 diretto da Ron Hankison e Gavin Rapp

Musica 
 Trapped – brano di Jimmy Cliff, interpretato anche da Bruce Springsteen
 Trapped! – album dei Rage del 1992
 Trapped – singolo di Tupac Shakur del 1992, dall'album 2Pacalypse Now
 Trapped – singolo dei The Living End del 1999, dall'album The Living End

Televisione 
 Trapped - Inferno di cristallo (Trapped) – film per la televisione del 2001 diretto da Deran Sarafian
 Trapped – serie televisiva statunitense del 1950-1951
 Trapped – serie televisiva australiana del 2009
 Trapped – titolo inglese della serie televisiva islandese Ófærð
 Intrappolato (Trapped) – episodio della seconda stagione di CSI: NY